Grabert ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Grabert (* 1943), deutscher Politiker
 Hans Richard Grabert (1903–1984), deutscher Schauspieler
 Hellmut Grabert (1920–2000), deutscher Geologe
 Herbert Grabert (1901–1978), deutscher Gründer des rechtsextremen Grabert Verlags, Vater von Wigbert Grabert
 Horst Grabert (1927–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Kurt Grabert (1922–1999), deutscher Maler, Zeichner und Bildhauer
 Martin Grabert (1868–1951), deutscher Komponist und Organist
 Rob Grabert (* 1964), niederländischer Volleyballspieler
 Walter Grabert (* um 1953), deutscher Archivar und Museumsleiter
 Willy Grabert (1882–?), deutscher Literaturwissenschaftler
 Wigbert Grabert (* 1941), deutscher Leiter des rechtsextremen „Grabert Verlags“, Sohn von Herbert Grabert

Siehe auch:
 Graber
 Gräbert
 Graebert